San Giovanni è un quartiere della città di Terni. 

Dal 2009 fa parte della circoscrizione III Sud. Ha una popolazione di 5.158 abitanti.

Terni